Canada
 Chatfield – isola della Columbia Britannica

 Stati Uniti d'America
 Chatfield – città della Contea di Fillmore, Minnesota
 Chatfield – villaggio della Contea di Crawford, Ohio